Регалия (от лат. regalis — царский) — исключительные права верховного правителя (монарха), позднее государства. 

Термин широко использовался в русской дореволюционной литературе по финансовому праву, но в советское время стал малоупотребимым.

Правоведы различают старшие царские (regalia majora) — все права, вытекающие из существа государства и составляющие необходимую принадлежность верховной власти, например, право взимать налоги, творить суд и так далее и меньшие царские ( regalia minora) — такие права частноправового характера, которые изъемлются из сферы приобретения частными лицами и берутся исключительно в руки государства, чаще всего в фискальных целях (государственная монополия).

 Промышленные
 платежи за регистрацию
 платежи за лицензии, разрешения
 доходы от монополий
 Судебные
 судебные пошлины
 исполнительские сборы
 штрафы, конфискации
 Монетные
 доходы от эмиссии денег
 Таможенные платежи
 таможенные пошлины
 штрафы и конфискации
 Бесхозяйные
 клады
 доходы от выморочного имущества.

На Руси древнейшими княжескими регалиями были регалии звериной и птичьей ловли, рыбная регалия (некоторые породы рыб были объявлены исключительной собственностью князя, позже царя, императора), затем жемчужная регалия, поташная регалия, регалия на сбор ревеня, соляная, горная регалии.

См. также 
 Инсигнии
 Монетная регалия
 Почтовая регалия

Примечания

Литература 
 
 

Правовая терминология